Die BNP Paribas Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 20. März in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. 2011 war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2011 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Ivan Ljubičić, der 2011 bereits in der zweiten Runde ausschied. Im Finale gewann Novak Đoković in drei Sätzen gegen Rafael Nadal. Dies war nach 2008 sein zweiter Triumph in Indian Wells und der 21. ATP-Turniersieg in seiner Karriere insgesamt. Er blieb damit 2011 nach drei gespielten Turnieren weiterhin ungeschlagen und zog in der folgenden Woche in der Weltrangliste an Roger Federer vorbei auf Rang 2.

Im Doppel traten Marc López und Rafael Nadal als Titelverteidiger an, sie schieden jedoch diesmal im Halbfinale aus. Im Finale setzten sich Oleksandr Dolhopolow und Xavier Malisse knapp gegen Roger Federer und Stanislas Wawrinka durch. Dies war ihr erstes gemeinsam bestrittenes Turnier und somit auch ihr erster gemeinsamer Titel. Für Dolgopolow war es zugleich auch der erste ATP-Titel überhaupt, während Malisse mit anderen Partnern schon vier weitere Titel gewonnen hatte.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 96 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.645.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. März 2011 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 198 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Indian Wells